Григорий Ржевский:
 Ржевский, Григорий Никитич — думный дворянин конца XVI и начала XVII веков.
 Ржевский, Григорий Павлович (1763—1830) — рязанский вице-губернатор, писатель.